Банки́р — многозначное слово.
 Банкир — физическое лицо, в качестве владельца или топ-менеджера руководящее банком и проводимыми им финансовыми операциями.
 «Банкир» — фильм 1989 года.
 «Банкир» — фильм 2020 года.
 «Банкир» — роман Лесли Уоллера, первый роман трилогии о чикагском банкире Вудсе Палмере («Банкир», «Семья», «Американец»).
 Банкир, Имоджен (род. 1987) — шотландская бадминтонистка.
 «Банкир-неудачник» — итальянская комедия 1980 года с Паоло Вилладжо в главной роли.